В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Pennsylvania Lawn Tennis Championship 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Еліза Панд здобула титул, у фіналі перемігши Леслі Боурі 0-6, 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Леслі Боурі (фінал)
  Жель Шанфро (півфінал)

 Гелен Гурлей (півфінал)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pennsylvania Lawn Tennis Championship